Вольфганг Мюллер Мюллер фон Кёнигсвинтер, Вольфганг (1816—1873) — немецкий поэт.
 Мюллер, Вольфганг — немецкий легкоатлет.
 Мюллер, Вольфганг — актёр.